Avtomatska pištola je pištola, katera uporablja nabojnik in se samostojno polni, pri čemer je polna avtomatskega ognja oz. rafalnega streljanja, pri čemer normalno uporablja pištolsko strelivo. Z razvojem tehnologije je razlika med avtomatsko pištolo in kompaktno (mini) brzostrelko postala skoraj zabrisana. 

V oboroženih silah so avtomatske pištole po navadi namenjene za osebno obrambo osebam, ki niso oborožene z avtomatskim orožjem ter so tudi omejene s prostorom (npr. posadke tankov, vozil, zračnih plovil,...). V 21. stoletju pa so brzostrelke in avtomatske pištole postale vse bolj zastarele, saj so jih pričeli zamenjevati s t. i. osebnimi obrambnimi orožji, ki so polnoavtomatska orožja, podobna brzostrelki, ki pa uporabljajo strelivo, sposobno prebiti oklep.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam pištol

Pištole